Блайт:

Топоним

Англия 
  — город в Нортамберленде
 Блайт () — река в регионе Мидлендс.

США 
  () — город в округа́х Берк и Ричмонд в штате Джорджия.
  () — город в о́круге Риверсайд на юге штата Калифорния (см. также: «Блайтские фигуры»).
  () — тауншип в о́круге  в штате Пенсильвания.

Фамилия 
 Блайт, Адам (род. 1989) — английский велогонщик.
 Блайт, Бетти (1893—1972) — американская актриса немого кино.
 Блайт, Рэнди (род. 1971) — вокалист американской метал-группы Lamb of God.
 Блайт, Уильям Джефферсон (род. 1946) — известен как Билл Клинтон 42-й президент США.

См. также 
 «Блайт Спартанс» — английский полупрофессиональный футбольный клуб из города Блайт.
 Блайтские фигуры
  — бывшая статистически обособленная местность в о́круге Риверсайд на юге штата Калифорния, США.
  — бухта и якорная стоянка на юго-восточной стороне острова  (Южные Шетландские острова, Антарктика).
 Блайз () — коллекционная кукла, отличительной особенностью которой являются непропорционально большая по отношению к телу голова.